Aldo est un nom propre.

Prénom 

 Aldo,  prénom germanique.

Patronyme 

 Blaise Aldo (1951-), homme politique français ;
 José Aldo (1986-), pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes.

Divers 
Aldo peut aussi désigner :
 Aldo, automobile américaine fabriquée à Chicago en 1910 et 1911 ;
 Aldo, entreprise québécoise de chaussures ;
 Aldo, surnom du footballeur britannique John Aldridge.